Alessandro Fantini (1932-1961), coureur cycliste italien
 Alessandro Fantini (né en 1985), coureur cycliste italien